Aizecourt peut faire référence à :
 Aizecourt-le-Bas, une commune française située dans le département de la Somme et la région Picardie ;
 Aizecourt-le-Haut, une commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie.